Украшенные попугаи () — род птиц трибы Androglissini семейства попугаевых.

Распространение 
Обитают по всей тропической зоне Южной Америки.

Описание 
Попугайчики небольшие, размером с галку. Обычно зелёного цвета с жёлтым или красным хвостом. Средняя длина представителей данного рода достигает 22 см. Характерны широкие заостренные крылья, округлый и относительно короткий хвост.

В домашних условиях 
В домашних условиях попугаи неприхотливы и живут долго.

Список видов 
 Pionopsitta aurantiocephala
 Pionopsitta barrabandi
 
 Pionopsitta haematotis
 Pionopsitta pileata
 Pionopsitta pulchra
 Pionopsitta pyrilia
 Pionopsitta vulturina

Литература

Ссылки 
 
 

Роды птиц
Животные, описанные в 1854 году
Попугаевые